Naljčik, grad u Rusiji, glavni grad Kabardino-Balkarije
 Naljčik (rijeka), rijeka u Rusiji, po kojoj je grad Naljčik dobio ime